Acantholipan — род растительноядных динозавров семейства нодозаврид, описанный из верхнемеловых отложений Мексики. Представлен единственным видом — Acantholipan gonzalezi.

Этимология 
Свое родовое название Acantholipan получил от греческого слова «αγκάθι» — шип, и от имени индейского племени апачей Lépai-Ndé (испанский сокращённый вариант написания lipan), которое жило на территории современной северной Мексики. Вид назван в честь известного мексиканского палеонтолога Артуро Гомеро Гонзалеса-Гонзалеса (Arturo Homero González-González).

История изучения 
Находка была сделана в 2011 году в местонахождении Лос-Примос, к югу от города Сан-Мигель в штате Коауила на севере Мексики. Окаменелости Acantholipan извлечены из морских отложений геологической формации Пен (Pen Formation; сантонский ярус). Скорее всего, что животное погибло где-то на побережье или утонуло в реке, а в море туша попала уже после гибели. 

Изначально найденные окаменелости были сочтены слишком фрагментарными, чтобы выделять их в какой-либо род или вид, но вскоре палеонтологи изменили своё мнение и решили дать образцу научное название.

Образец (голотип CPC 272) был назван и описан в 2018 году Гектором Эдуардо Ривера-Сильва (Héctor Eduardo Rivera-Sylva), Эберхардом Фреем (Eberhard Frey), Вольфгангом Штиннешбеком (Wolfgang Stinnesbeck), Герардо Карбот-Ханона (Gerardo Carbot-Chanona), Иваном Эриком Санчез-Урибе (Iván Erick Sanchez-Uribe) и Жозе Рубеном Гузманом-Гутиаррезом (José Rubén Guzmán-Gutiárrez). Он состоит из одного спинного позвонка, одного хвостового позвонка, одного фрагмента ребра, дистального части левой плечевой кости, левой локтевой кости, дистальный части левой бедренной кости и одного шипа (предположительно располагался на боковой части грудного отдела). Все кости принадлежат одной особи.

В настоящий момент единственный образец является частью Colección Paleontológica de Coahuila, Museo del Desierto в городе Сальтильо. Это первый известный науке анкилозавр из Мексики, которая во времена мелового периода была частью континента Ларамидия.

Описание 
При описании ископаемого материала были выявлены ряд особенностей, позволившие палеонтологам отнести находку к новому роду и виду. К ним относятся размер и форма переднебокового отростка локтевой кости и необычная морфология шипа. Локтевая кость и шип являются единственными диагностическими элементами найденных окаменелостей. Коническая форма шипа Acantholipan позволила отнести род к семейству нодозаврид, морфология которого характерна для данного семейства.

Примечания 

Нодозавриды
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2018 году
Анкилозавры